Апостольская префектура Чжаотуна () — апостольская префектура Римско-Католической церкви с центром в городе Чжаотун, Китай. Апостольская префектура Чжаотуна распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Юньнань. Апостольская префектура Чжаотуна подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 

8 апреля 1935 года Римский папа Пий XI издал буллу Ad christianum, которой учредил апостольскую префектуру Чжаотуна, выделив её из апостольского викариата Юньнаньфу (сегодня — Архиепархия Куньмина).

Ординарии апостольской префектуры 

 Damian Tcheng (8.04.1935 — январь 1945);
 Joseph Kerec (1939—1951) — апостольский администратор;
 Stephan Fan Kai-ping (6.07.1951 — 1982);
 Sede vacante — c 1982 года по настоящее время.

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла ''Ad christianum', AAS 28 (1936), стр. 94

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая